Elvin Morton Jellinek – amerykański biolog
 Emil Jellinek – austriacki pionier motoryzacji
 Georg Jellinek – niemiecki profesor prawa
 Mercédès Jellinek – córka Emila Jellinka